Джон де Кобем (; 18 декабря 1324 — после 1378) — английский аристократ, 2-й барон Кобем с 1326 года, последний мужчина в своей ветви рода. Участвовал в Столетней войне.

Биография 
Джон де Кобем принадлежал к старинной семье с владениями в графстве Кент. Он был сыном Ральфа де Кобема, 1-го барона Кобема, и Мэри де Браоз. Джон унаследовал родовые земли и титул после смерти отца в 1326 году, когда был ещё ребёнком. Его мать в 1335 году вышла замуж во второй раз — за Томаса Бразертона, 1-го графа Норфолка (дядю короля Эдуарда III).

В 1359—1360 годах Джон воевал на континенте. Детей у него не было, так что после его смерти в 1378 году эта ветвь рода Кобемов угасла. Свои владения Кобем завещал короне из любви к Эдуарду, Чёрному принцу.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 

Кобемы
Бароны Кобем
Бароны Англии XIV века
Военные деятели Столетней войны